Die USS Reprisal (CV-35) war ein geplanter, aber nie fertiggestellter Flugzeugträger der Essex-Klasse der United States Navy.

Geschichte 
Die Reprisal  (zu deutsch: Vergeltungsschlag) wurde am 1. Juli 1944 im New York Naval Shipyard in Brooklyn auf Kiel gelegt. Der Bau des Schiffs wurde mit dem sich abzeichnenden Ende des Zweiten Weltkriegs am 12. August 1945 eingestellt. Der zu 52 Prozent fertiggestellte Rumpf wurde 1946 ohne Zeremonie zu Wasser gelassen, um die Helling der Werft freizumachen. In der Folgezeit wurde der halbfertige Rumpf in der Chesapeake Bay zu Waffen- und Sprengstofftests verwendet. Im Sommer 1949 wurden Pläne, das Schiff dennoch zu vollenden, verworfen und der Rumpf am 2. August 1949 an die Boston Metals Corporation in Baltimore zur Verschrottung verkauft. Die Verschrottung wurde im November 1949 abgeschlossen.

Einzelnachweise 

Essex-Klasse
Unvollendetes Werk